Appiah ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Appiah (* 1954), britischer analytischer Philosoph und Romanautor
 Arvin Appiah (* 2001), englischer Fußballspieler
 Cynthia Appiah (* 1990), kanadische Bobfahrerin 
 Dennis Appiah (* 1992), französischer Fußballspieler
 Hisashi Appiah Tawiah (* 1998), japanisch-ghanaischer Fußballspieler
 James Kwesi Appiah (* 1959), ghanaischer Fußballspieler und -trainer
 Joe Appiah (1918–1990), ghanaischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Kwabena Appiah-Kubi (* 1992), australisch-neuseeländischer Fußballspieler
 Kwesi Appiah (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Marcel Appiah (* 1988), ghanaischer Fußballspieler
 Martha Appiah (* 1965), ghanaische Leichtathletin
 Peggy Cripps-Appiah (1921–2006), ghanaische Schriftstellerin
 Stephen Appiah (* 1980), ghanaischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Appia